Plusieurs personnes de la maison Lubomirski portent le nom de Stanisław Lubomirski :
 Stanisław Lubomirski (mort en 1585)
 Stanisław Lubomirski (1583-1649)
 Stanisław Herakliusz Lubomirski
 Stanisław Lubomirski (1704-1793)
 Stanisław Lubomirski (1722-1782)